A440 ou A-440 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses :

Musique 
 A440, notation germanique du la 440, note de musique utilisée comme hauteur de référence.

Transports 
  Autoroute québécoise 440 (A-440) autoroute urbaine de Laval ;
  Autoroute québécoise 440 (A-440) autoroute urbaine de Québec.